3509 Sanshui- asteroide della fascia principale
 distretto di Sanshui – distretto della Cina, situato nella provincia del Guangdong